Slåttatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Slåttatjärnen (Alfta socken, Hälsingland, 678627-150340), sjö i Ovanåkers kommun, 
Slåttatjärnen (Alfta socken, Hälsingland, 679158-149402), sjö i Ovanåkers kommun, 
Slåttatjärnen (Järvsö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Slåttatjärnen, Lappland, sjö i Sorsele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn